Sven Andreasson kan syfta på:

Sven Andreasson i Tollered (1824–1897), svensk lantbrukare och riksdagsman
 Sven Andréasson (född 1952), svensk socialmedicinare och alkoholforskare